{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Professional Players Tournament 
|-
|align = "center" | Бирмингем, Англия
|-
|align = "center" | ? — 22 октября 1982
|-
|align = "center" | La Reserve; International SC
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 5 000
|-
| Высший брейк — 135 (Вилли Торн)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Чемпион — Рэй Риардон 
|-
| Финалист — Джимми Уайт
|-
|}Гран-при 1982 (, более известен как Professional Players Tournament 1982) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1982 года в Бирмингеме, Англия (финал состоялся 22 октября). Победителем турнира стал Рэй Риардон, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 10:5.

Это был первый розыгрыш Гран-при в истории снукера.

 Примечательные факты 

 В первый и последний раз турнир проводился в Бирмингеме.
 Матчи Гран-при 1982 игрались в двух местах — международном снукерном клубе () и клубе La Reserve.
 Гран-при 1982 стал всего лишь вторым рейтинговым турниром в сезоне после чемпионата мира.
 Турнир 1982 года не транслировался по телевидению, несмотря на своё важное значение. Кроме того, на матчи приходило смотреть мало зрителей.
 В финальном матче Рэй Риардон сделал второй по величине брейк турнира — 132 очка.

 Высший брейк 

 135 — Вилли Торн (предварительный раунд)

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов

 Эдди Чарльтон 5:2 Рекс Уильямс  
 Терри Гриффитс 5:2 Майк Уоттерсон  
 Джо Джонсон 5:1 Кирк Стивенс  
 Мёрдо Маклауд 5:4 Вилли Торн  
 Тони Мео 5:0 Фрэнк Йоник  
 Рэй Риардон 5:2 Алекс Хиггинс  
 Дин Рейнолдс 5:0 Джек Фицморис  
 Эдди Синклэр 5:3 Джим Мидоукрофт  

 Джон Спенсер 5:3 Дэйв Мартин  
 Деннис Тейлор 5:1 Дэвид Тейлор  
 Клифф Торбурн 5:2 Клайв Эвертон  
 Джон Вирго 5:2 Майк Халлетт  
 Билл Вербенюк 5:2 Джейки Ри  
 Джимми Уайт 5:0 Джим Вич  
 Марк Уайлдмэн 5:4 Перри Манс  
 Клифф Уилсон 5:4 Тони Ноулз

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1982 на Chris Turner's SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1982 год в снукере